Badja, nom àrab de la ciutat portuguesa de Beja vegeu Beja (municipi de Portugal)
 Badja, nom àrab de la ciutat de Tunísia transcrita en francès com Béja
 Badja al-Zayt (Béja de l'Oli), ruïnes de Tunísia 
 Badja al-Kadima (Béja l'Antiga), ruïnes de Tunísia